Мартін Лічфілд Вест (; 23 вересня 1937, Лондон, Велика Британія—13 липня 2015) — англійський філолог, фахівець з класичної філології, теоретик музики. Почесний член «» (Оксфорд). Член Геттінгенської академії наук. У 2002 під час вручення  від Британської Академії Вест був названий «найяскравішим і найпліднішим елліністом свого покоління». Автор низки монографій та понад 200 статей.

Наукові зацікавлення 
Сфера наукових інтересів: грецька музика і метрика, епос і гімни (Гомер, Гесіод, орфіки), історія релігії та сходознавство. М. Л. Весту належить останнє видання Іліади в Тойбнерівській серії, яке супроводжує його дослідження Studies in the Text and Transmission of the Iliad. Спільно з Егертом Пельманом опублікував (найкраще і найповніше на сьогодні) зібрання давньогрецьких музичних пам'яток «Documents of Ancient Greek Music» (Oxford, 2001). Книга Веста «Давньогрецька музика» (1992) вважається одним з найфундаментальніших досліджень у цій галузі. Займався індоєвропейською поезією та міфологією. У своїх працях аналізував тексти аккадською, фінікійською, давньоєврейською, хеттською, угаритською мовами, а також давньогрецькою і латиною.

Бібліографія

Монографії 
 Early Greek Philosophy and the Orient, Oxford: Clarendon Press 1971, xv + 256 pp.; Італ. переклад, Bologna 1993
 Textual Criticism and Editorial Technique Applicable to Greek and Latin Texts(Teubner Studienbücher), Stuttgart: BG Teubner 1973, 155 pp.; Грец. переклад, Athens 1989; італ. переклад, Palermo 1991; угорський переклад, Budapest 1999
 Studies in Greek Elegy and Iambus(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 14), Berlin, New York: Walter de Gruyter 1974, ix + 198 pp.
 Immortal Helen: an inaugural lecture delivered on 30 April 1975, London: Bedford College 1975, 18 pp. ISBN 0-900145-30-7
 Greek Metre, Oxford 1982, xiv + 208 pp. ISBN 0-19-814018-5
 The Orphic Poems, Oxford: Clarendon Press 1983, xii + 275 pp. ISBN 0-19-814854-2; італ. переклад, Naples 1993;
 The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure, and Origins, Oxford: Clarendon Press 1985, viii + 193 pp. ISBN 0-19-814034-7
 Introduction to Greek Metre, Oxford: Clarendon Press 1987, xi + 90 pp.ISBN 0-19-872132-3
 Studies in Aeschylus(Beiträge zur Altertumskunde 1), Stuttgart: BGTeubner 1990, x + 406 pp. ISBN 3-519-07450-8
 Ancient Greek Music, Oxford: Clarendon Press 1992, xiii + 410 pp.ISBN 0-19-814897-6; грец. переклад, Athens 1999
 Die griechische Dichterin: Bild und Rolle(Lectio Teubneriana v), Stuttgart & Leipzig: BG Teubner 1996, 48 pp. ISBN 3-519-07554-7
 The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Oxford: Clarendon Press 1997, xxvi + 662 pp. ISBN 0-19-815042-3
 Studies in the text and transmission of the Iliad. München: K.G. Saur 2001 304 pp. ISBN 3-598-73005-5
 Indo-European Poetry and Myth. Oxford: Oxford University Press 2007 480 pp. ISBN 978-0-19-928075-9

Видання, коментарі, переклади 
 Hesiod,Theogony, ed. with prolegomena and commentary by M.L.West, Oxford: Clarendon Press 1966, xiii + 459 pp.
 Fragmenta Hesiodea, ed.: R. Merkelbach et M. L. West, Oxford: Clarendon Press 1967, 236 pp.
 Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati. 1: Archilochus.Hipponax. Theognidea, ed. M. L. West, Oxford: Clarendon Press 1971, revised edition 1989, xvi + 256
 Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati2: Callinus. Mimnermus.Semonides. Solon. Tyrtaeus. Minora adespota, ed. M. L. West, Oxford: Clarendon Press 1972, revised edition 1992 x + 246 pp.
 Sing me, goddess. Being the first recitation of Homer's Iliad, translated by Martin West, London: Duckworth 1971, 43 pp. ISBN 0-7156-0595-X
 Theognidis et Phocylidis fragmenta et adespota quaedam gnomica, ed. M. L. West (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen 192), Berlin: Walter de Gruyter 1978, iv + 49 pp.
 Hesiod,Works and Days, ed. with prolegomena and commentary by M.L. West, Oxford: Clarendon Press 1978, xiii + 399 pp.
 Delectus ex Iambis et Elegis Graecis, ed. M. L. West, Oxford: Clarendon Press 1980, ix + 295 pp. ISBN 0-19-814589-6
 Carmina Anacreontea, edidit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner 1984, xxvi + 64 pp.; Corrected reprint with one page of Addenda, 1993 ISBN 3-8154-1025-8
 Euripides,Orestes, ed. with transl. and commentary by M. L. West, Warminster: Aris & Phillips 1987, ix + 297 pp. ISBN 0-85668-310-8
 Hesiod,Theogony, and Works and Days, transl. and with an introduction by M. L. West, Oxford: Oxford University Press 1988, xxv + 79 pp. ISBN 0-19-281788-4
 AeschyliTragoediae cum incerti poetae Prometheo, recensuit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Stuttgart: BG Teubner 1990, lxxxv + 508 pp. ISBN 3-519-01013-5
 Greek Lyric Poetry. The poems and fragments of the Greek iambic, elegiac, and melic poets (excluding Pindar and Bacchylides) down to 450 BC, [verse translation] Oxford: Oxford university Press 1993, xxv + 213 pp. ISBN 0-19-282360-4
 HomeriIlias. Volumen prius rhapsodias I—XII continens, recensuit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Stuttgart & Leipzig: BG Teubner 1998, lxii + 372 pp.ISBN 3-519-01431-9
 HomeriIlias. Volumen alterum rhapsodias XIII—XXIV continens, recensuit Martin L. West (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), K. G. Saur: Leipzig & Munich 2000, vii + 396 pp.
 Studies in the Text and Transmission of the Iliad. K. G. Saur: Leipzig & Munich 2001, 304 pp. ISBN 3-598-73005-5
 (With Egert Pöhlmann)Documents of Ancient Greek Music. The extant melodies and fragments edited and transcribed with commentary.Oxford: Clarendon Press, 2001. ISBN 0-19-815233-X
 Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, edited and translated by Martin L. West. (The Loeb Classical Library 496) Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2003 ISBN 0-674-99606-2
 Greek Epic Fragments from the Seventh to the Fifth Centuries BC, edited and translated by Martin L. West (The Loeb Classical Library 497). London Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2003 ISBN 0-674-99605-4

Вибрані статті 
 The Medieval and Renaissance Manuscripts of Hesiod's «Theogony»,Classical Quarterly14, 1964, 165-89;
 Conjectures on 46 Greek Poets,Philologus110, 1996, 147-68;
 The Contest of Homer and Hesiod,Classical Quarterly17, 1967, 433-50;
 Near Eastern Material in Hellenistic and Roman Literature,Harvard Studies in Classical Philology73, 1968, 113-34;
 Stesichorus,Classical Quarterly21, 1971, 302-14;
 The Cosmology of «Hippocrates», De Hebdomadibus,Classical Quarterly21, 1971, 365-88;
 Indo-European Metre,Glotta 51, 1973, 161-87;
 Greek Poetry 2000—700 BC,Classical Quarterly23, 1973, 179-92;
 The Medieval Manuscripts of the «Works and Days»,Classical Quarterly24, 1974, 161-85;
 Tragica I—VII,Bulletin of the Institute of Classical Studies24, 1977, 89-103, 25, 1978, 106-22; 26, 1979, 104-17; 27, 1980, 9-22, 28 , 1981, 61-78; 30, 1983, 63-82; 31, 1984, 171-96;
 The Prometheus Trilogy,Journal of Hellenic Studies99, 1979, 130-48;
 The Rise of the Greek Epic,Journal of Hellenic Studies108, 1988, 151-72;
 Analecta Musica ,Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik92, 1992, 1 — 54;
 Simonides Redivivus ,Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik98, 1993, 1 — 14;
 The Babylonian Musical Notation and the Hurrian Melodic Texts,Music and Letters75, 1993 / 4, 161-79;
 «Ab Ovo». Orpheus, Sanchuniathon, and the Origins of the Ionian World Model,Classical Quarterly44, 1994, 289—307;
 The Date of the «Iliad»,Museum Helveticum52, 1995, 203-19;
 Akkadian Poetry: Metre and Performance,Iraq59, 1997, 175-87;
 Towards Monotheism, P. Athanassiadi and M. Frede (edd.),Pagan Monotheism in Late Antiquity, Oxford 1999, 20-40;
 The Invention of Homer,Classical Quarterly49, 1999, 364-82

Посилання 
 # W Сторінка на сайті All Souls College
 Сторінка М. Л. Веста на сайті Фонду Бальзана
 Сторінка М. Л. Веста на сайті Медалі Фр. Кеньйона Британської Академії

Народились 1937
Народились 23 вересня
Персоналії за алфавітом
Антикознавці
Англійські музикознавці
Індоєвропеїсти
Поліглоти
Перекладачі Гомера
Члени Британської академії
Лауреати премії Бальцана
Члени Геттінгенської академії наук
Нагороджені медаллю Кеньона